Fjärilar i magen kan avse:

Fjärilar i magen (album av Ragnarök) – ett musikalbum av Ragnarök från 1979
Fjärilar i magen (album av Darin) – ett musikalbum med Darin från 2015